Akira Sendoh es el jugador estrella del equipo de Ryonan perteneciente al anime y manga Slam Dunk 

Es la estrella del equipo Ryonan, un jugador prodigio de carácter afable, que no toma nada ni muy en serio, ni muy a la ligera, por lo que su despreocupación inspira confianza a su equipo. Suele ocupar la posición de alero a pesar de que en un partido contra el Kainan jugó en la posición de base pese a su altura para contrarrestar a su estrella Maki.

A pesar de llegar siempre tarde a las prácticas, el entrenador Taoka lo perdona por su gran talento, ya que considera un gran logró entrenar a un jugador como Sendoh. Le gusta el limón y pescar, y al igual que Rukawa tiene un club de fanes. Puede ocupar la posición que sea necesaria en la cancha y generalmente no juega en serio a menos que sea necesario. 

Es uno de los mejores jugador de Japón, y en un duelo que tuvo contra Kaede Rukawa en un parque, le enseño a Rukawa, que el baloncesto no solo se basa en los uno contra uno, y mientras no asimile eso y juegue más con sus compañeros, nunca podrá superar a Sendoh.

Lleva el número 7 en su camiseta. Mide 1.90 m, y pesa 79Kg. Tiene 16 años, y estudia segundo año de preparatoria. Su marca de zapatillas es converse

Personajes de Slam Dunk